Терер — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Терер, Джеффри — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Терер, Патрик (род. 1989) — кенийский бегун на средние дистанции.
 Терер, Филимон — кенийский бегун на длинные дистанции.